Hopfberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hopfberg (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hopfberg (Thüringer Wald), , Berg im Thüringer Wald

Siehe auch:
 Hopfenberg